Totoral (departement), departement in provincie Córdoba, Argentinië
Villa del Totoral, plaats in departement Totoral in provincie Córdoba, Argentinië